Heinrich Sanden ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Sanden (Fotograf, 1877) (1877–1946), deutscher Fotograf, Pressefotograf und Unternehmer
 Heinrich Sanden (Fotograf, 1908) (1908–1992), deutscher Fotograf, Pressefotograf und Unternehmer
 Heinrich (L.) Sanden, Pseudonym von Helmut Sündermann (1911–1972), deutscher nationalsozialistischer Journalist